«Революция» — название ряда телесериалов:
 «Революция» — американский телесериал, премьера которого состоялась в 2012 году.
 «Революция» — российский телесериал 2019 года.
 «Революция» — телесериал от Netflix, премьера которого состоялась в 2020 году.
 «Революция» — американский мини-сериал 2006 года.